Osoby o tym nazwisku:
 Christopher Cardone – rzymskokatolicki biskup
 Nathalie Cardone – francuska aktorka i piosenkarka
 Vivien Cardone – amerykańska aktorka